Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Bol Open) van 2021 vond plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 juni 2021 in de Kroatische plaats Bol. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club Kastela.

Enkelspel 
De Sloveense titelhoudster Tamara Zidanšek kon haar titel niet komen verdedigen, aangezien zij nog actief was op Roland Garros.

De als eerste geplaatste Russin Anna Blinkova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Jasmine Paolini uit Italië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Nederlandse Arantxa Rus in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Paolini wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren twee Belgische deelneemsters: Greet Minnen en Ysaline Bonaventure – beiden strandden in de eerste ronde.

Naast Arantxa Rus speelden geen andere Nederlandse vrouwen mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Timea Bacsinszky en Mandy Minella hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Viktória Kužmová en Arantxa Rus, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Ekaterine Gorgodze en Tereza Mihalíková.

Het ongeplaatste duo Aliona Bolsova en Katarzyna Kawa won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Ekaterine Gorgodze en Tereza Mihalíková in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Dalma Gálfi uit Hongarije – zij verloren hun openingspartij.

Naast Arantxa Rus was er nog een Nederlandse speelster: Rosalie van der Hoek en Katarzyna Piter (Polen) waren het derde reekshoofd – zij konden evenwel na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2021
Bol